Teichgasse steht für:
 Teichgasse (Apolda)
 Teichgasse (Plauen)
 Teichgasse (Ludwigshafen)
 Teichgasse (Weimar)

Siehe auch:
 Kleine Teichgasse
 Teichplatz
 Teichstraße